Амилтай ():

В Библии
 Амилтай — имя Керенгаппух, младшей дочери Иова, переведено в Септуагинте через «рог Амалфеи» (קד הפוד); обладает святей красотой в еврейском апокрифе «Завет Иова»; её красота подобна «unicorn», а её «сияние, подобное смарагду», упоминается также в Талмуде, но там её имя переводится «смарагдовым сиянием».
 Амилтай — имя матери Авраама, именуемой в Книге Юбилеев Эднеей («прекрасная»).

В мифологии
 Амилтай — в греческой мифологии коза, чей рог, переполненный всяким добром, стал символом изобилия (cornucopia), и которая вскормила своим молоком младенца Зевса.

См. также 
 Амальтея

Примечания